Christopher Smith (n. 1970) – regista britannico
 Christopher Smith (n. 1984) – attore britannico
 Christopher Smith (n. 1965) – storico e archeologo britannico 
 Chris Smith (Christopher M. Smith, n. 1939) – cestista statunitense
 Chris Smith (Christopher Robert "Chris" Smith, n. 1951) – politico britannico
 Chris Smith (Christopher Henry "Chris" Smith, n. 1953) – politico statunitense
 Chris Smith (Christopher Gerard Smith, n. 1970) – cestista statunitense
 Chris Smith (Sean Christian Smith, n. 1999) - cestista statunitense
 Chris Smith (n. 1970) – regista statunitense
 Chris Smith (n. 1987) – cestista statunitense
 Chris Smith (n. 1988) – giocatore di baseball statunitense
 Chris Smith (Christopher McPhaul Smith, n. 1994) – cestista statunitense